Longibrachium är ett släkte av ringmaskar. Longibrachium ingår i familjen Onuphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Longibrachium